Tonsina steht für:

 Little Tonsina River, einen Fluss in Alaska
 Lower Tonsina, eine Ortschaft in Alaska
 Tonsina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Tonsina Bay, eine Bucht in Alaska
 Tonsina Creek, einen Fluss in Alaska
 Tonsina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tonsina Lake, einen See in Alaska
 Tonsina Point, ein Kap in Alaska
 Tonsina River, einen Fluss in Alaska